Cernay puede referirse a:

 Cernay, comuna francesa situada en Alto Rin.
 Cernay, comuna francesa situada en Calvados.
 Cernay, comuna francesa situada en Eure y Loir.
 Cernay, comuna francesa situada en Vienne.